Associação Desportiva Nazaré é um clube de futebol da cidade de Nazaré, no interior do estado da Bahia.

Títulos

Estaduais
Copa da Bahia: 2003.

Nazare
Nazaré (Bahia)